O termo Cartas na Mesa pode referir-se a:

 Cards on the Table, romance policial de Agatha Christie, traduzido no Brasil como Cartas na Mesa.
 Rounders, filme estadunidense de 1998, cujo título no Brasil é Cartas na Mesa (e em Portugal, A Vida É um Jogo).
 Cartas na Mesa (Filme Português) 1975

Desambiguação